Ausbeute bezeichnet:

 Ausbeute (Bergbau), den Überschuss nach Abzug der Kosten
 Ausbeute (Chemie), die erhaltene Menge eines Endproduktes einer Reaktion im Verhältnis zu den Mengen der eingesetzten Verbindungen
 Ausbeute (Recht), den Ertrag, der über die natürlichen Erzeugnisse einer Sache hinausgeht, siehe Ausbeutung
 Ausbeute im ersten Durchlauf, der Ertrag an fehlerfreien Teilen in der Qualitätssicherung von Fertigungsprozessen; siehe Erstausbeute
 in der Produktion das Gegenstück zur Fehlproduktion
 Ausbeute (Halbleitertechnik), den Ertrag an Integrierten Schaltkreisen aus dem Fertigungsprozess

Siehe auch:
 Lichtausbeute

 Yield

 Zeitausbeute